Fåfängans marknad eller Vanity Fair kan syfta på:

 Vanity Fair – amerikansk månadstidning, utgiven först 1913–1936 och därefter sedan 1983
 Vanity Fair (brittisk tidskrift) – en brittisk tidskrift 1868–1914
 Vanity Fair – alternativt namn på den svenska musikgruppen Lustans Lakejer

Litteratur 
 Fåfängans marknad – roman av William Thackeray, utgiven 1847–1848, originaltitel: Vanity Fair

Film och TV 
 Fåfängans marknad (film, 1930) – amerikansk musikalfilm, främst känd för låten "Puttin' On the Ritz", i regi av Edward Sloman, originaltitel: Puttin' On the Ritz
 Vanity Fair (film, 1932) – amerikansk film i regi av Chester M. Franklin med Myrna Loy i rollen som Becky Sharp
 Fåfängans marknad (film, 1935) – amerikansk film i regi av Rouben Mamoulian med Miriam Hopkins och Frances Dee, originaltitel: Becky Sharp
 Fåfängans marknad (film, 1962) – svensk kortfilm i regi av Gardar Sahlberg
 Vanity Fair (TV-serie, 1967) – BBC-miniserie med Susan Hampshire som Becky Sharp, en roll för vilken hon erhöll en Emmy Award 1973
 Vanity Fair (TV-serie, 1987) – BBC-miniserie med Eve Matheson som Becky Sharp, Rebecca Saire som Amelia Sedley, James Saxon som Jos Sedley och Simon Dormandy som Dobbin
 Fåfängans marknad (TV-serie, 1998) – BBC-miniserie med Natasha Little som Becky Sharp, originaltitel: Vanity Fair
 Vanity Fair (film) – brittisk-amerikansk film från 2004 i regi av Mira Nair, med Reese Witherspoon som Becky Sharp och Natasha Little som Jane Sheepshanks Crawley
 Vanity Fair (TV-serie, 2018) – brittisk-amerikansk miniserie med Olivia Cooke som Becky Sharp, Tom Bateman som kapten Rawdon Crawley och Michael Palin som Thackeray